Demino (Koergan) - dorp in de Russische oblast Koergan
 Demino (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Demino (Oedmoertië) - dorp in de Russische republiek Oedmoertië